Spojení písmene M a číslice 101 může mít různé významy:

 M101 (houfnice) – americká houfnice ráže 105 mm
 Messier 101 – spirální galaxie v souhvězdí Velké medvědice 
 skupina galaxií M101
 M101 (dálnice) – michiganská dálnice
 Mjasiščev M-101T Gžel –  ruský letoun
 HMS Sandown (M101) – britská minolovka, vedoucí loď třídy Sandown